Rondoni ist der Familienname von

 Giuseppe Rondoni (1853–1919), italienischer Historiker
 Pietro Rondoni (1882–1956), italienischer Pathologe und Krebsforscher